Финарі () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Горгота.
 Финарі () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Оларі.